Dik Trom (personage), een personage uit de gelijknamige kinderboekenserie
Dik Trom (film), een Nederlandse film uit 2010
Dik Trom (musical), een Nederlandse musical uit 2012

Zie ook 
 Dik Trom en zijn dorpsgenoten (doorverwijspagina)